Mănăstirea Bucium se poate referi la două mănăstiri:

 Mănăstirea Bucium din Iași
 Mănăstirea Bucium (județul Brașov)